José Antonio Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* José Antonio Rodríguez (Schauspieler) (1935–2016), kubanischer Schauspieler und Regisseur 
 José Antonio Rodríguez (Musiker, 1953) (Maceo; 1953–2005), kubanischer Sänger und Gitarrist, Mitglied von Sierra Maestra (Band) 
 José Antonio Rodríguez (Musiker, 1954) (* 1954), dominikanischer Sänger, Komponist, Arrangeur und Politiker 
 José Antonio Rodríguez (Musiker, 1964) (* 1964), spanischer Flamengogitarrist, Komponist und Hochschullehrer
 José Antonio Rodríguez Fernández, kubanischer Fußballspieler 
 José Antonio Rodríguez Fuster (* 1946), kubanischer Künstler, siehe José Fuster
 José Antonio Rodríguez Romero (* 1992), mexikanischer Fußballspieler
 José Antonio Rodríguez Zorrilla (1752–1832), spanischer Royalist und Geistlicher, Bischof von Santiago de Chile